Ginzkey ist der Familienname folgender Personen:

Franz Karl Ginzkey (1871–1963), österreichischer Schriftsteller
Ignaz Ginzkey (1818–1876), österreichischer Fabrikant
Wilhelm Ginzkey (1856–1934), österreichischer Großindustrieller